Università autonoma di Barcellona – università spagnola
 University of Alabama at Birmingham – università statunitense
 Until advised by... – "Finché non sarete avvisati da...", in aviazione
 Upravlyaemaya Aviatsionnaya Bomba (Управляемая Авиационная Бомба) – bomba aeronautica guidata, nelle sigle impiegate dalla V-VS